Règlement de comptes est synonyme de représailles.

Œuvres 

Règlement de comptes est un titre désignant :
 1938 : Règlement de comptes (Fast Company), film américain d'Edward Buzzell ;
 1945 : Règlement de comptes (Keep your powder dry), film américain d'Edward Buzzell ;
 1953 : Règlement de comptes (The Big Heat), film américain de Fritz Lang ;
 1963 : Règlements de comptes, film français de Pierre Chevalier ;
 1981 : Règlement de comptes, histoire courte de Lucky Luke se trouvant dans l'album La Corde du pendu et autres histoires ;
 2002 : Règlement de comptes (Pilot), premier épisode de la première saison de la série The Shield.
 2009 : Règlements de comptes (Peekaboo), sixième épisode de la deuxième saison de la série  Breaking Bad ;
 2015 : Règlement De Comptes, album du rappeur français Alonzo.

Homonymie de titre